Candide est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 

 Un candide est une personne étrangère à un domaine et qui y apporte un regard neuf ; par exemple, dans un débat entre spécialistes retransmis par les médias, un candide a pour rôle de demander des éclaircissements lorsque les propos sont obscurs.
 Candide est une espèce de papillon.

Prénom et patronyme 
Candide est un prénom épicène. On trouve les formes féminines Candida en usage dans plusieurs langues, et les diminutifs Candie et Candy en provenance de l'anglais. Au masculin, on note la forme Candido, espagnole ou italienne.

Candide peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
voir

Autres personnalités portant ce nom 
 Candide (hagiographe) est un théologien et hagiographe du .
 Candide (théologien) est un auteur arien du .
 Candide Thovex, Skieur freestyle

Œuvres 
 Candide, un conte philosophique de Voltaire, paru à Genève en  ;
 Candide,  une pièce de théâtre de Clément Vautel et Léo Marchés, d'après le roman de Voltaire ;
 Candide, une opérette de Leonard Bernstein créée en 1956 inspirée du conte de Voltaire ;
 Candide ou l'Optimisme au  siècle, un film de Norbert Carbonnaux sorti en 1960 et inspiré du conte de Voltaire.

Journaux 
 Candide (1865) : journal blanquiste.
 Candide (1924-1944) : journal maurrassien.
 Le Nouveau Candide (1961-1967) : journal gaulliste.

Divers 
 Prix Candide (musique), prix musical créé par Fayard en 1931.

Références

Voir aussi